Фра́нц (Фере́нц) Эдму́ндович Ше́реги (род. 20 ноября 1944, г. Севлюш, Королевство Венгрия (ныне Виноградов, Закарпатская область) — советский и российский социолог. Кандидат философских наук. Основатель и директор Центра социального прогнозирования.

Биография 
Из венгерской семьи, в детстве посещал курсы при католической церкви. Вступил в КПСС во время службы в Советской армии. С 1968 года работал переводчиком с венгерского языка в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ в Москве. В 1971 году заочно окончил Ужгородский государственный университет, получил специальность математика. До 1973 года работал учителем средней школы, переводчиком венгерского языка.

В 1976 году окончил аспирантуру Института социологии АН СССР под руководством В. Э. Шляпентоха и защитил диссертацию «Совершенствование проекта выборки на стадии пробного исследования» на соискание учёной степени кандидата философских наук.

Ответственный секретарь журнала «Социологические исследования» (1977—1978), ныне член редколлегии. В 1978—1988 годах — научный сотрудник отдела рабочей молодёжи, заведующий сектором, заведующий отделом изучения общественного мнения Научно-исследовательского центра ЦК комсомола. По собственному признанию, благодаря изучению социальных проблем строителей БАМа, он смог предвидеть распад СССР: «в 1983 году у меня не осталось сомнений в том, что русская молодёжь, и вообще представители нетитульных национальностей, стали вытесняться из национальных республик. Центральная власть об этом знала и содействовала переселению русских путем финансирования так называемых „ударных строек“. Я сделал следующий вывод: социальные фонды национальных республик стали скудеть, рабочих мест, где имелись социальные гарантии (детские сады, дома отдыха, профилактории, возможность получить жильё), с трудом хватает только для представителей титульных национальностей; такая ситуация может привести к межнациональным противоречиям и центральная власть постепенно „выводит“ из национальных республик русскую молодёжь. Тогда я и пришёл к выводу: СССР стоит перед распадом».

В 1988—1990 годах — директор Центра социального мониторинга Российского независимого института социальных и национальных проблем. В 1990 году основал и возглавил Центр социального прогнозирования и маркетинга. Помимо прикладных работ, Центр занимается интернет-публикациями классических трудов по социологии.

Автор более 50 монографических работ по методологии социологических исследований. В соавторстве с академиком М. К. Горшковым разработал первое интерактивное учебное пособие по прикладной социологии  (2011).

Сын — Артур (род. 1976), ныне руководит Центром социального прогнозирования и маркетинга.

Основные работы 
 Ожегов Ю. П., Блинов Н. М., Шереги Ф. Э. Политическая культура и молодёжь. — : Молодая гвардия, 1982.
 Белкин Е. В., Шереги Ф. Э. Формирование населения в зоне БАМ. — : Мысль, 1985.
 Как провести социологическое исследование / Под ред. М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги. — : Политиздат, 1985. (переведена на монгольский язык в 1989 г. и издана в Монголии)
 2-е изд. 1990;
 Шапиро В. Д., Червяков В. В., Шереги Ф. Э. Межнациональные конфликты и проблемы беженцев. — Т. 1 и Т. 2. — : ИСИ АН СССР, 1991.
 Основы прикладной социологии: учебник для вузов / Под ред. М. К. Горшкова и Ф. Э. Шереги. — : Интерпракс, 1996.
 Шереги Ф. Э., Горшков М. К. Прикладная социология: учебное пособие для вузов. — : ЦСП, 2003.
 Шереги Ф. Э., Харчева В. Г., Сериков В. В. Социология образования: Прикладной аспект. — : Юристъ, 1977.
 Шереги Ф. Э., Абросимова Е. А. Общественные инициативы в сфере права. — : ИМА-пресс, 1999.
 Шереги Ф. Э., Малкин В. И. Правовая реформа в России. — : Academia, 1999.
 Социология образования: Прикладные исследования. — : Academia, 2001.
 Социология права: Прикладные исследования. — : Алетейя, 2002.
 Шереги Ф. Э., Абросимова Е. А. Правовые инициативы некоммерческих организаций России. — : Университет, 2002.
 Социология предпринимательства: прикладные исследования. — : ЦСП, 2002.
 Шереги Ф. Э., Дмитриев М. Н., Арефьев А. Л. Научно-педагогический потенциал и экспортные возможности российских вузов. — : ЦСП, 2002.
 Дети с особыми потребностями: Социологический анализ. — : ЦСП, 2003.
 Социология политики: Прикладные исследования. — : ЦСП, 2003, 2004.
 Шереги Ф. Э., Зайцев С. Б. Оценка наркоситуации в среде детей, подростков и молодёжи. — : Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания, 2004.
 Арефьев А. Л., Чепурных Е. Е., Шереги Ф. Э. Международная деятельность в области образования: Практика, исследования, анализ. — : ЦСП, 2005.
 Шереги Ф. Э., Стриханов М. Н. Наука в России: Социологический анализ. — : ЦСП, 2006.
 Шереги Ф. Э., Константиновский Д. Л., Арефьев А. Л. Взаимодействие российских вузов с международными фондами и организациями. — : ЦСП, 2006.
 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Национальный проект «Образование»: Оценки экспертов и позиция населения. — : ЦСП, 2008.
 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодёжь России: Социологический портрет. — : ЦСП, 2010. (электронная версия — 2010).
 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Российская молодёжь в контексте социологического анализа / Russian youth within the context of sociological analysis . — : ФНИСЦ РАН, 2019. — 263 с.
 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодёжь России в зеркале социологии: К итогам многолетних исследований. — : ФНИСЦ РАН, 2020. — 688 с.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Ф. Э. Шереги .
 Профиль учёного  на сайте Центра социального прогнозирования и маркетинга.
 Страница  на сайте Института социологии РАН
 Список трудов Ф. Э. Шереги  (с полными текстами) на сайте Центра социального прогнозирования и маркетинга.
 Биографическое интервью с Ф. Э. Шереги.
 Политические установки студентов российских вузов.
 «В среде социологов я оказался случайно»: Из беседы с Б. З. Докторовым.
 Франц Шереги: «Я пришёл в советскую социологию как „белая ворона“ и остался в ней таким»: Биографические материалы .

Социологи по алфавиту
Социологи России
Выпускники Ужгородского университета
Члены КПСС